Die Mestaruussarja 1989 war die 59. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften in einem kombinierten System aus einer Hauptrunde mit Hin- und Rückrunde sowie einer anschließenden Meisterschafts- bzw. Abstiegsrunde ausgespielt. Finnischer Meister wurde Kuusysi Lahti vor Turku PS.

Teilnehmende Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsrunde 
Die Ergebnisse und Punkte aus der Hauptrunde wurden übernommen

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse und Punkte aus der Hauptrunde wurden übernommen

Relegation 

|}

Torschützenkönig 
Torschützenkönig der Hauptrunde sowie der gesamten Saison wurde Ismo Lius von Ilves mit 15 Toren.

Fußballpokal 
Im Finale des finnischen Fußballpokals im Olympiastadion Helsinki am 14. Oktober 1989 gewann Kuopion PS mit 3:2 gegen Haka Valkeakoski.

Internationales Abschneiden 
 Meister  Kuusysi Lahti (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:5 und 1:2 gegen  FC Swarovski Tirol
 Vizemeister Turku PS (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 0:3 und 0:1 gegen  GKS Katowice
 Dritter Rovaniemi PS (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 0:0 und 0:1 gegen  1. FC Magdeburg
 Pokalsieger  Kuopion PS (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 2:2 und 0:4 gegen  Dynamo Kiew

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF
 Championship 1989

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1989
1989